Se även Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2006.

Afrikanska mästerskapen i fotboll (Coupe d'Afrique des nations de football eller African Nations Cup) spelades 2006 i Egypten. Detta var de 25:e mästerskapen och precis som 2004 delades de sexton medverkande lagen in i grupper om fyra. Egypten vann mästerskapen med resultatet 4–2 i finalen mot Elfenbenskusten.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare
5 mål
  Samuel Eto'o

4 mål

  Ahmed Hassan

  Pascal Feindouno

  Francileudo dos Santos

3 mål

  Emad Moteab

  Flávio

  Didier Drogba

2 mål

  Mohamed Aboutreika
  Albert Meyong Ze
  Ousmane Bangoura

  Kaba Diawara
  Obafemi Martins

  Henri Camara
  Mamadou Niang

1 mål

  Norberto Maurito
  Geremi
  Lomana LuaLua
  Tresor Mputu
  Arouna Koné
  Bakari Koné
  Yaya Touré
  Hossam Hassan
  Mido
  Amr Zaki
  Baba Adamu

  Matthew Amoah
  Sambégou Bangoura
  Abdusalam Khames
  Garba Lawal
  John Obi Mikel
  Victor Nsofor Obinna
  Christian Obodo
  Taye Ismaila Taiwo
  Issa Ba
  Souleymane Camara

  Papa Bouba Diop
  Mohamed Kader
  Mamam Cherif Touré
  Selim Ben Achour
  Riadh Bouazizi
  Karim Haggui
  James Chamanga
  Christopher Katongo
  Elijah Tana
  Benjani Mwaruwari

Självmål

  Abdel-Zaher El-Saqua (mot DR Kongo)

  Issah Ahmed (mot Zimbabwe)

2006 i Egypten
2006
Internationella fotbollstävlingar i Egypten
Fotbollsåret 2006